Stenkullen bezeichnet
 Stenkullen (Gemeinde Lerum), Ort in der Gemeinde Lerum, Västra Götalands län, Schweden
 Stenkullen (Tun), Grabhügel in Tun, Gemeinde Linköping, Västra Götalands län, Schweden